Jeenbekov (, masculin) ou Jeenbekova (, féminin) est un nom de famille kirghiz qui peut notamment faire référence à :
 Famille Jeenbekov, puissante famille politique du sud du Kirghizistan dont les membres utilisent plusieurs patronymes.
 Asylbek Jeenbekov (1963-), homme politique kirghiz;
 Jusupbek Sharipov (1955-), diplomate kirghiz;
 Kantörö Toktomamatov (1947-2017), recteur et économiste kirghiz;
 Sharip Jeenbekov (1928-1998), figure politique et économique du sud du Kirghizistan;
 Sooronbay Jeenbekov (1958-), président du Kirghizistan de 2017 à 2020.
 Babyrbek Jeenbekov (1951/1952-2019), journaliste kirghiz.
 Rashvan Jeenbekov (1970-), homme politique et diplomate kirghiz.

Références